

Persone
 John Banville (1945) – romanziere e giornalista irlandese
 Melanie Banville (1987) – ginnasta canadese
 Théodore de Banville (1823-1891) – poeta e scrittore francese

Altro
 Banville – comune francese nel dipartimento del Calvados, regione della Normandia